JAR peut faire référence à :

 JAR, un format de fichier ZIP utilisé pour distribuer un ensemble de classes Java ;
 JAR (où JAR sont les initiales de Joël Arthur Rosenthal), une maison de haute joaillerie ;
 , des textes européens concernant l'aviation.